Prvaci Hrvatske u nogometu za pionire za sezonu 2015./16. su bili nogometaši Dinama iz Zagreba. Ovo je bila druga sezona prvenstva za pionire s nacionalnom ligom.

Prva liga

Drugi rang

Završnica prvenstva nogometnih središta 
Igrano u Sesvetama od 17. do 21. lipnja 2016.

 Hrvatski nogometni savez

Poveznice

Izvori 
 prvahnl.hr, Prva HNL za pionire, pristupljeno 8. lipnja 2016.
  

2015-16
p-p